Racines (Aube) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Szampania-Ardeny
 Racines (Bolzano) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga